Boubaker Rebih est un footballeur algérien né le  à Koléa en Algérie. Il évolue au poste d'attaquant. Au M.C.B.O.E.A Oued Alleug

Il compte 9 sélections en équipe nationale A' en 2013.

Biographie  

Boubaker Rebih reçoit une sélection en équipe d'Algérie, le 25 mai 2013 contre la Mauritanie. Toutefois, ce match n'est pas officiellement reconnu par la FIFA.

Vainqueur de la coupe d'Algérie avec l'USM Blida (Cadet) en 1999.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat d'Algérie en 2018 sous les couleurs du CS Constantine.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1983
Naissance à Koléa
Footballeur algérien
Joueur de l'USM Blida
Joueur de l'USM Annaba
Joueur du CR Belouizdad
Joueur du CS Constantine